Фричковце () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1427 года.

География 
Село расположено в центральной части края, на восточном склоне Черговских гор, при автодороге . Абсолютная высота — 452 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 9,35 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Фричковце составляла 694 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии